Central do Brasil 
 Estação Central do Brasil, Bahnhof im Zentrum von Rio de Janeiro.
 Central Station (Film), mit dem Originaltitel Central do Brasil auf den Bahnhof Bezug nehmend.